Janet Remixed (стилизовано как janet. Remixed) — второй альбом ремиксов американской R&B-певицы Джанет Джексон, вышедший 13 марта 1995 года. В запись вошли два не-альбомных би-сайда, в том числе радиохит «And on and On» и «70's Love Groove», а также ряд эксклюзивных ремиксов на треки с альбома janet.. Редкий би-сайд с сингла «If», «One More Chance», не был включен в CD-версию сборника, но появился на виниле и кассете. Как и альбом ремиксов 1987 года Control: The Remixes, он не поступал в продажу в родных для Джексон Соединенных Штатах.

Список композиций

Участники записи 

 Jeff Bender — обложка альбома
 Brothers in Rhythm – продюсер, ремикс (песня 2)
 Terry Burrus – фортепиано (трек 3)
 Steve Burton – клавишные (трек 7)
 Peter Daou – клавишные (трек 3)
 Dave Darlington – ремикс (трек 1)
 Marius De Vries – программирование (песня 8)
 Patrick Demarchelier – обложка альбома
 Tom Dolan – графический дизайн
 E-Smoove – продюсер, ремикс (песня 6)
 René Elizondo, Jr. – обложка альбома
 Flea – звукорежиссёр (песня 10)
 Kenny Dope Gonzales – ударные (трек 1)
 Jossie Harris – вокал (трек 5)
 Steve Hodge – микширование
 Nellee Hooper – продюсер, ремикс (трек 8)
 Janet Jackson – продюсер (песни 1–3, 5–8, 10, 11)
 Jimmy Jam – продюсер (дорожки 1–9, 11)
 Sandy Jenkins – помощник звукорежиссёра (песня 1)
 Jellybean Johnson – продюсер (трек 10)
 R. Kelly – продюсер, ремикс (трек 11)
 Frankie Knuckles – ремиксы (трек 3)
 Tina Landon – вокал (трек 5)
 Terry Lewis – продюсер (песни 1-9, 11)

 Richard Lowe – ремиксы (песня 7)
 CJ Mackintosh – ударные, клавишные, ремиксы (дорожки 1, 7)
 MC Lyte – рэп (трек 6)
 Peter Mokran – звукорежиссёр (песня 11)
 David Morales – перкуссия, ремиксы (дорожки 3, 5)
 Dave Navarro – звукорежиссёр (песня 10)
 Len Peltier – арт-директор
 John Poppo – звукорежиссёр (трек 3)
 Dave Rideau – микширование (треки 1–3, 5–11)
 Herb Ritts – обложка альбома
 Alan Sanderson – звукорежиссёр (песня 10)
 David Schiffman – ремиксы (трек 10)
 Peter "Ski" Schwartz – клавишные (песня 5)
 Paul Shapiro – саксофон (трек 5)
 Chad Smith – звукорежиссёр (песня 10)
 Lem Springsteen – клавишные (дорожка 5)
 Al Stone – звукорежиссёр (трек 8)
 David Sussman – звукорежиссёр (трек 5)
 Dom T. – дополнительные клавишные (трек 8)
 Satoshi Tomiie – клавишные (дорожки 3, 5)
 Little Louie Vega – клавишные (дорожка 1)
 Ellen von Unwerth – Photography
 Danny Weatherspoon – клавишные  (трек 6)
 Steve Weeder – звукорежиссёр (песня 6)
 Paul Wright – звукорежиссёр (трек 2)

Позиции в чартах

Примечания 

Альбомы Джанет Джексон
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Альбомы ремиксов